Okraj Jambol () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 131.447 prebivalcev na 3.355 km² površine. Glavno mesto okraja je Jambol.

Upravna delitev 
Okraj Jambol je razdeljen na 5 občin.

Mesta 
Boljarovo, Elhovo, Straldža, Jambol

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Opombe in reference

Zunanje povezave 

 Spletni portal 

Upravna delitev Bolgarije